David Winner ist der Name folgender Personen:

* David Winner (Autor) (* 1956), britischer Autor 
 David Winner (Fußballspieler) (* 1971), US-amerikanischer Fußballspieler